11e Afdeling Rijdende Artillerie (11 Afdra), een afdeling van de 13e Gemechaniseerde Brigade van de Koninklijke Landmacht
 De Gele Rijders (In 't Duin), een schilderij van George Hendrik Breitner
 Gele Rijders Plein, een plein in de Nederlandse stad Arnhem
 Kunstcentrum De Gele Rijder, een tentoonstellingsruimte aan de Korenmarkt in Arnhem van de Gemeenschap Beeldende Kunstenaars (GBK) (ook wel Galerie De Gele Rijder genoemd).
 Bijnaam van gele Standaardstreekbussen (Huisstijlen in het openbaar vervoer van Nederland) zoals deze door verschillende fabrikanten zijn gebouwd tussen 1967 en 1988 (het eerste type was de Leyland-Verheul LVB668)